Bošice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Bošice, Gemeinde im Okres Prachatice
 Bošice, Ortsteil von Svojšice u Kouřimi, Okres Kolín
 Bošice, Ansiedlung in der Gemeinde Vacov, Okres Prachatice